Lagasse ist der Familienname folgender Personen:

 André Lagasse (1923–2010), belgischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker (FDF)
 Emeril Lagasse (* 1959), US-amerikanischer Koch und Kochbuchautor